Schonert ist der Familienname von:
 Frank-Michael Schonert
 Friedrich Wilhelm Schonert